Gruson ist ein Ortsname:

 Gemeinde Gruson in Nordfrankreich

Gruson ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Gruson (1869–1962), deutscher Generalmajor
 Georg Gruson (1904–2001), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Hermann Gruson (1821–1895), deutscher Erfinder, Wissenschaftler und Unternehmer
 das nach ihm benannte Grusonwerk und die Gruson-Gewächshäuser
 Johann Philipp Gruson (1768–1857), deutscher Mathematiker
 Louis Abraham Gruson (1793–1870), deutscher Ingenieur
 Otto Gruson (1863–1929), deutscher Industrieller und Abgeordneter
 Paul Gruson (1895–1969), deutscher Bildhauer